Окава (Коті) — містечко
Окава (Фукуока) — місто